Wereldkampioenschap voetbal 
 Wereldbeker voetbal voor clubteams